

Toponymes

en Suède 
 Falkenberg (Suède), ville de l'ouest de la Suède, dans le comté de Halland.
 Falkenberg, un fort situé dans la ville précédente
 Falkenberg (commune), commune de Suède, englobant la ville de Falkenberg.

en Allemagne 
 Falkenberg (Brandebourg), commune allemande du Brandebourg.
 Falkenberg (Basse-Bavière), commune allemande de Bavière.
 Falkenberg (Haut-Palatinat), commune allemande de Bavière.
 Falkenberg (Quartier de Berlin), dans l'arrondissement de Lichtenberg.
 Falkenberg/Elster, ville allemande du Brandebourg.

en France 
 Faulquemont, ville française du département de la Moselle appelée Falkenberg avant l'annexion à la France (1766) et pendant les périodes allemandes.

en Pologne 
précédemment en Allemagne et connu sous le nom de Falkenberg :
Jastrzębniki, Voïvodie de Poméranie occidentale, précédemment en Poméranie allemande
Niemodlin, précédemment en Silésie allemande
Sokolec, Voïvodie de Basse-Silésie, précédemment en Silésie allemande
Sokolniki, Powiat de Goleniów, précédemment en Poméranie allemande

Patronyme  
 Paul Falkenberg (1903-1986), monteur et réalisateur allemand ;
 Paul Falkenberg (1848-1925), botaniste et phycologue allemand.

Voir aussi 
 Falkenburg